De lijsten voor regisseurs zijn opgesplitst in de volgende lijsten:

 Lijst van filmregisseurs
 Lijst van toneelregisseurs
 Lijst van operaregisseurs